La città balneare di Benidorm, in Spagna, conta nel 2020 trenta edifici più alti di 100 metri.

Grattacieli più alti

Note 

Benidorm